Жуки-вусачі в Українських Карпатах, включно з передгірними територіями Передкарпаття й Закарпатської низовини, налічують 159 видів, з них 41 представлений підвидом. Ці види приналежні до 6-и підродин, 32-х триб, 85-и родів і 40 підродів.

Історія досліджень 
Історію вивчення родини вусачів на території Українських Карпат можна розподілити на чотири етапи: фауністично-накопичувальний (1858-1939 рр.), утилітарно-господарський (1947-1957 рр.), хорологічно-аутекологічний (1960-1990 рр.) та екосистемний (з 2000 р.). Перший етап (1858-1939 рр.) вивчення родини – це накопичення фауністичних матеріалів на теренах Східної Галичини (Nowicki, 1858-1873, Łomnicki, 1868-1913, Lazorko, 1953). На другому етапі (1947-1957 рр.) вусачі розглядались у комплексі лісових шкідників у Карпатах (Загайкевич, 1954-1957). На третьому етапі (1960-1990 рр.) провадились спеціальні вивчення вусачів, які включали фауністику, хорологію, аутекологію та їх охорону (Загайкевич, 1960-1991). Екосистемний підхід – це сучасний, четвертий етап (з 2000 р.) вивчення родини жуків-вусачів, що включає популяційні, консорційні та ценотичні дослідження (Заморока, 2003-2008).

Біотопічний розподіл вусачів 
Характерними біотопами, в яких трапляються вусачі , є гірські післялісові луки, заплавні луки рівнин й болота, що межують з лісовими масивами, узлісся, рідколісся, лісові зруби тощо. Розподіл комах за біотопами є специфічним для кожного з висотних рослинних поясів.

Смерековий пояс 
У смерековому рослинному поясі Карпат характерними біотопами для вусачів є заболочені післялісові луки із заростями гадючника в'язолистого (Filipendula ulmaria (L.)): Rh. mordax, P. quadrimaculata, E. clathratus, C. virginea, A. septentrionis, D. collaris, P. lurida, P. livida, A. tabacicolor, M. minor, A. moschata, P. cerambyciformis, S. melanura, L. quadrifasciata, L. mimica, L. aethiops, A. sanguinolenta, A. dubia, B. maculicornis, C. rubra, C. scutellata, L. virens C. capra, C. arietis, C. lama; заболочені смерекові рідколісся з чемерицею Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.) та чемерицею білою (Veratrum album L.): P. lurida, E. clathratus; прирічкові скелясті уступи з таволгою середньою (Spirea media L.) й шипшиною альпійською (Rosa alpina L.), арункусом звичайним (Aruncus vulgaris Rafin): Rh. mordax, D. collaris, P. lurida, N. sanguinosa, G. ruficornis, A. tabacicolor, P. cerambyciformis, O. brunneum, M. minor; рінь з кременою білою (Petasites albus L.): E. clathratus; смерекові зруби: Rh. inquisitor, T. castaneum, T. gabrieli, T. fuscum, A. aedilis, A. griseus, M. sartor, M. sutor, M. saltuarius, C. coriaceum, C. violaceum; лісові масиви: P. coriarius, O. cursor, S. scalaris, Rh. hungaricus; пасовищні луки з кропивою дводомною (Urtica dioica L.): A. villosoviridescens.

Буковий пояс 
Для букового лісового поясу характерними біотопами, в яких трапляються вусачі є післялісові луки з арункусом: Rh. mordax, P. quadrimaculata, E. clathratus, C. virginea, G. pratensis, D. collaris, P. lurida, G. ruficornis, P. livida, A. tabacicolor, J. sexmaculata, P. cerambyciformis, L. mimica, L. aethiops, A. dubia, B. maculicornis, C. scutellata, L. virens, O. brunneum, M. minor, C. arietis; узлісся з таволгою середньою: E. clathratus, C. virginea, A. tabacicolor, P. lurida, N. sanguinosa, G. ruficornis; заболочені луки з гадючником в'язолистим: Rh. mordax, P. quadrimaculata, E. clathratus, C. virginea, D. collaris, P. lurida, P. livida, A. tabacicolor, M. minor, P. cerambyciformis, S. melanura, L. quadrifasciata, L. mimica, L. aethiops, A. sanguinolenta, A. dubia, B. maculicornis, C. rubra, C. scutellata, L. virens; рінь з кременою білою: E. clathratus; лісові зруби: Rh. inquisitor, T. castaneum, C. violaceum, M. sartor, M. sutor; лісові масиви: P. coriarius, O. cursor, S. scalaris.

Передкарпаття 
На Передкарпатті характерними для вусачів біотопами є узлісся з арункусом, малиною (Rubus idaeus L.) та бузиною чорною (Sambucus nigra L.): Rh. mordax, D. collaris, P. lurida, G. ruficornis, A. tabacicolor, P. cerambyciformis, S. nigra, L. mimica, L. aethiops, C. scopolii, O. brunneum, M. umbellatarum, C. arietis, C. lama, O. linearis, Ph. affinis; заплавні луки з кмином звичайним (Carum carvi L.): N. sanguinosa, G. ruficornis, A. rufipes, M. minor, A. mysticus; чагарники з кропивою дводомною: Ch. herbsti, A. villosoviridescens; прирічкові вербові гаї: S. scalaris, S. populnea, O. oculata, Ph. affinis; старі лісові зруби, що заростають, з анґелікою лісовою (Angelica sylvestris L.): P. cerambyciformis, S. melanura, L. quadrifasciata, A. sanguinolenta, A. dubia, C. rubra; різнотравні мезофільні луки з королицею (Leucanthemum vulgare L.), деревієм (Achillea submillefolium Klok. et Krytzka) та дикою морквою (Daucus carota L.): P. livida, S. melanura, S. nigra, S. attenuata, L. maculata, L. aethiops; лісові зруби: Rh. inquisitor, C. scopolii, H. bajulus, C. coriaceum, Rh. macropus, Ph. testaceus, Ph. rufipes, P. detritus, P. arcuatus, X. rusticus, M. curculinoides, M. nebulosa, A. testacea, P. hispidulus, L. nebulosus, E. lusitanus, лісові масиви: P. coriarius, P. hispidulus, S. ferrea, M. nebulosa.

Поділля 
В межах південно-західної окраїни Подільської височини характерними біотопами для вусачів є чагарники з восковицею малою (Cerinthe minor L.): Ph. uncinata, Ph. coerulescens, Ph. molibdaena, D. fulvum, D. holosericeum; похідні й петрофільні степові луки: D. collaris, P. livida, A. mysticus, D. fulvum, D. holosericeum, Ph. nigricornis, Ph. pustulata, Ph. cylindrica; узлісся з бузиною чорною та свидиною білою (Swida alba (L.) Opiz): Rh. mordax, S. meridianus, D. collaris, G. ruficornis, P. livida, A. tabacicolor, P. cerambyciformis, S. melanura, S. nigra, L. maculata, L. mimica, L. aethiops, A. dubia, A. sanguinolenta, A. sexguttata, B. maculicornis, C. scopolii, O. brunneum, M. minor, M. umbellatarum, A. mysticus, P. arcuatus, C. arietis, A. villosoviridescens, Ph. affinis; прирічкові вербові гаї: A. moschata, Ph. affinis; різнотравні мезофільні луки з королицею та деревієм: P. livida, S. melanura, S. nigra, S. attenuata, L. maculata, L. aethiops; лісові масиви: P. coriarius; лісові зруби: C. scopolii, Rh. clavipes, C. violaceum, P. arcuatus, M. curculionoides, M. nebulosa, T. praeusta, L. nebulosus, E. lusitanus.

Систематичний перелік

Підродина Prioninae 
Триба Aegosomatini Thomson, 1860 
 Рід Megopis Audinet-Serville, 1832 (Aegosoma Audinet-Serville, 1832)
 Вид Megopis scabricornis Scopoli, 1763
Триба Prionini Latreille, 1802
 Рід Prionus Geoffroy, 1762
 Вид Prionus coriarius Linnaeus, 1758

Підродина Lepturinae 
Триба Rhagiini Kirby, 1837
 Рід Rhagium Fabricius, 1775
Subgenus RHAGIUM Fabricius, 1775
 Вид Rhagium inquisitor Linnaeus, 1758 ssp. inquisitor Linnaeus, 1758
Subgenus MEGARHAGIUM Reitter, 1912

 Вид Rhagium sycophanta Schrank, 1781
 Вид Rhagium mordax De Geer, 1775
 Рід Rhamnusium Latreille, 1829
 Вид Rhamnusium bicolor Schrank, 1781 ssp. bicolor (Schrank, 1781)
 Рід Oxymirus Mulsant, 1863
Oxymirus cursor Linnaeus, 1758
 Рід Stenocorus Geoffroy, 1762 (Toxotus Dejean, 1821)
Subgenus STENOCORUS Geoffroy, 1762
 Вид Stenocorus meridianus Linnaeus, 1758
Subgenus ANISORUS Mulsant, 1863
 Вид Stenocorus quercus Götz, 1783
 Рід Pachyta Dejean, 1821
 Вид Pachyta lamed Linnaeus, 1758 ssp. lamed (Linnaeus, 1758)
 Вид Pachyta quadrimaculata Linnaeus, 1758
 Рід Brachyta Fairmaire, 1864
 Вид Brachyta interrogationis Linnaeus, 1758
 Рід Evodinus LeConte 1850
Subgenus BRACHYTODES Planet, 1924
 Вид Evodinellus clathratus Fabricius, 1792
 Рід Carilia Mulsant, 1863 (Gaurotes Le Conte, 1850)
 Вид Carilia virginea Linnaeus, 1758
 Рід Pseudogaurotina Plavilshtshikov, 1958
 Вид Pseudogaurotina excellens Brancs, 1784
 Рід Gnathacmaeops Linsley et Chemsak, 1972
 Вид Gnathacmaeops pratensis Laich, 1784
 Рід Acmaeops Le Conte, 1850
 Вид Acmaeops septentrionis Thomson, 1866
 Рід Dinoptera Mulsant, 1863
 Вид Dinoptera collaris Linnaeus, 1758
 Рід Pidonia Mulsant, 1863
 Вид Pidonia lurida forma Ganglbaueri Fabricius, 1792
Триба Lepturini Latreille, 1804 (Strangalini Zagaikevitch, 1991)
 Рід Nivellia Mulsant, 1863
 Вид Nivellia sanguinosa Gyllenhal, 1827
 Рід Cornumutila Letzner, 1843
 Вид Cornumutila quadrivittata Gebler, 1830
 Рід Grammoptera Audinet-Serville, 1835
 Вид Grammoptera ustulata Schaller, 1783
 Вид Grammoptera abdominalis Stephens, 1831
 Вид Grammoptera ruficornis Fabricius, 1781 ssp. ruficornis (Fabricius, 1781)
 Рід Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
 Вид Pseudovadonia livida ssp. livida Fabricius, 1776
 Рід Allosterna Mulsant, 1863
 Вид Allosterna tabacicolor Linnaeus, 1758 ssp. tabacicolor Linnaeus, 1758
 Рід Judolia Mulsant, 1863
 Вид Judolia sexmaculata Linnaeus, 1758 ssp. sexmaculata (Linnaeus, 1758)
 Рід Pachytodes Pic, 1891
 Вид Pachytodes cerambyciformis Schrank, 1781
 Вид Pachytodes erraticus Dalman, 1818
 Рід Stenurella Villiers, 1974
 Вид Stenurella melanura Linnaeus, 1758
 Вид Stenurella bifasciata Müller, 1776 ssp. bifasciata (Müller, 1776)
 Вид Stenurella septempuactata Fabricius, 1792 ssp. septempunctata (Fabricius, 1792)
 Вид Stenurella nigra Linnaeus, 1758
 Рід Strangalina Audinet-Serville, 1835
 Вид Strangalina attenuata Linnaeus, 1758
 Рід Leptura Linnaeus, 1758
Subgenus LEPTURA Linnaeus, 1758
 Вид Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 ssp. quadrifasciata Linnaeus, 1758
 Вид Leptura aurulenta Fabricius, 1792
 Вид Leptura mimica Bates, 1884
 Вид Leptura aethiops Poda, 1761
 Вид Leptura thoracica Creutzer, 1799
Subgenus RUTPELA Nakane et Ohbayashi, 1957
 Вид Leptura maculata Poda, 1761 ssp. maculata Poda, 1761
 Рід Pedostrangalia Sokolov, 1897
Subgenus PEDOSTRANGALIA Sokolov, 1897
 Вид Pedostrangalia revestita Linnaeus, 1767
Subgenus ETOROFUS Matsushita, 1933
 Вид Etorufus pubescens Fabricius, 1787
 Рід Anastrangalia Casey, 1924
 Вид Anastrangalia sanguinolenta Linnaeus, 1758
 Вид Anastrangalia dubia Scopoli, 1763 ssp. dubia (Scopoli, 1763)
 Вид Anastrangalia reyi Heyden, 1885
 Рід Anoplodera Mulsant, 1839
 Вид Anoplodera rufipes Schaller, 1783 ssp. rufipes (Schaller, 1783)
 Вид Anoplodera sexguttata Fabricius, 1775
 Рід Brachyleptura Gasey, 1913
Subgenus PARACORYMBIA Miroshnikov, 1998
 Вид Brachyleptura maculicornis De Geer, 1775 ssp. maculicornis (DeGeer, 1775)
Subgenus STICTOLEPTURA Casey, 1924
 Вид Brachyleptura tesserula Charpentier, 1825
 Вид Brachyleptura erythroptera Hagenbach, 1822
 Рід Corymbia Des Gosis, 1886
 Вид Corymbia rubra Linnaeus, 1758 ssp. rubra (Linnaeus, 1758)
 Вид Corymbia scutellata Fabricius, 1781 ssp. scutellata Fabricius, 1781
 Рід Lepturobosca Reitter, 1913
 Вид Lepturobosca virens Linnaeus, 1758

Підродина Necydalinae 
Триба Necydalini Latreille, 1825
 Рід Necydalis Linnaeus, 1758
 Вид Necydalis major Linnaeus, 1758

Підродина Aseminae (Spondylidinae) 

Триба Asemini Thomson, 1860
 Рід Asemum Eschscholtz, 1830
 Вид Asemum striatum Linnaeus, 1758
 Рід Arhopalus Audinet-Serville, 1834 (Criocephalus Mulsant, 1839, Cephalocrius Sharp, 1905)
 Вид Arhopalus rusticus Linnaeus, 1758
 Вид Arhopalus tristis Fabricius, 1787
 Рід Tetropium Kirby, 1837 (Isarthron Dejean, 1835)
 Вид Tetropium castaneum Linnaeus, 1758
 Вид Tetropium gabrieli Weise, 1905
 Вид Tetropium fuscum Fabricius, 1787
Триба Anisarthronini Paulian et Villiers, 1941
 Рід Anisarthron Dejean, 1835
 Вид Anisarthron barbipes Schrank, 1781
Триба Spondylidini Audinet-Serville, 1832
 Рід Spondylis Fabricius, 1775
 Вид Spondylis buprestoides Linnaeus, 1758

Підродина Cerambycinae 

Триба Cerambycini Latreille, 1804
 Рід Cerambyx Linnaeus, 1758
Subgenus CERAMBYX Linnaeus, 1758
 Вид Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 ssp. cerdo Linnaeus, 1758
Subgenus MICROCERAMBYX Miksic et Georgijevic, 1973 (Mesocerambyx Zagaikevich, 1991)
 Вид Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 ssp. scopolii Fuessly, 1775
Триба Compsocerini Thomson, 1864 (Rosalini (Fairmaire)
 Рід Rosalia Audinet-Serville, 1833
 Вид Rosalia alpina ssp. alpina Linnaeus, 1758
Триба Callichromatini Blanchard, 1845
 Рід Aromia Audinet-Serville, 1833
 Вид Aromia moschata Linnaeus, 1758 ssp. moschata Linnaeus, 1758 (= ssp. thea Reitter, 1894)
Триба Graciliini Mulsant, 1839
 Рід Axinopalpis Dejean, 1835
 Вид Axinopalpis gracilis Krynicki, 1832 ssp. gracilis (Krynicki, 1832)
Триба Obriini Mulsant, 1839
 Рід Obrium Dejean, 1821
 Вид Obrium cantharinum Linnaeus, 1767
 Вид Obrium brunneum Fabricius, 1792
Триба Molorchini Mulsant, 1863
 Рід Molorchus Fabricius, 1792
Subgenus MOLORCHUS Fabricius, 1792
 Вид Molorchus minor Linnaeus, 1758 ssp. minor Linnaeus, 1758
Subgenus GLAPHYRA Newman, 1840
 Вид Molorchus umbellatarum Schreber, 1759
Триба Stenopterini Illiger, 1804
 Рід Stenopterus Illiger, 1804
 Вид Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 ssp. rufus (Linnaeus, 1767)
 Рід Callimellum Strand, 1924 (Callimus Mulsant, 1846)
Subgenus CALLIMUS Mulsant, 1846
 Вид Callimellum angulatum Schrank, 1789 ssp. angulatum (Schrank, 1789)
Триба Hylotrupini Zagaikevitch, 1991
 Рід Hylotrupes Audinet-Serville, 1834
 Вид Hylotrupes bajulus Linnaeus, 1758
Триба Callidiini Mulsant, 1839
 Рід Rhopalopus Mulsant, 1839
Subgenus RHOPALOPUS Mulsant, 1839
 Вид Rhopalopus hungaricus Herbst, 1784
 Вид Rhopalopus spinicornis Abeille, 1869
 Вид Rhopalopus clavipes Fabricius, 1775
 Вид Rhopalopus macropus Germar, 1824
 Вид Rhopalopus femoratus Linnaeus, 1758
 Рід Pronocera Motschulsky, 1859
 Вид Pronocera angusta Kriechbaum, 1844
 Рід Leioderus Redtenbacher, 1845
 Вид Leioderus kollari L. Redtenbacher, 1849
 Рід Semanotus Mulsant, 1839
 Вид Semanotus undatus Linnaeus, 1758 
 Рід Callidium Fabricius, 1775
Subgenus CALLIDIUM Fabricius, 1775
 Вид Callidium violaceum Linnaeus, 1758
Subgenus PALAEOCALLIDIUM Plavilstshikov, 1940
 Вид Callidium coriaceum Paykull, 1800
Subgenus CALLIDOSTOLA Reitter, 1912
 Вид Callidium aeneum De Geer, 1775
 Рід Pyrrhidium Fairmaire, 1864
 Вид Pyrrhidium sanguineum Linnaeus, 1758
 Рід Phymatodes Mulsant, 1839
Subgenus PHYMATODES Mulsant, 1839
 Вид Phymatodes testaceus Linnaeus, 1758
Subgenus PHYMATODELLUS Reitter, 1912
 Вид Phymatodes rufipes Fabricius, 1776 ssp. rufipes (Fabricius, 1776)
Subgenus POECILIUM Fairmaire, 1864
 Вид Phymatodes alni Linnaeus, 1758 ssp. alni Linnaeus, 1758
Триба Anaglyptini Lacordaire, 1869
 Рід Anaglyptus Mulsant, 1839
 Вид Anaglyptus mysticus Linnaeus, 1758
Триба Clytini Mulsant, 1839
 Рід Plagionotus Mulsant, 1842
 Вид Plagionotus detritus Linnaeus, 1758
 Вид Plagionotus arcuatus Linnaeus, 1758
 Рід Isotomus Mulsant, 1863
 Вид Isotomus speciosus Schneider, 1787
 Рід Chlorophorus Chevrolat, 1863
 Вид Chlorophorus varius Müller, 1766
 Вид Chlorophorus herbsti Brahm, 1790
 Вид Chlorophorus figuratus Scopoli, 1763
 Рід Xylotrechus Chevrolat, 1860 (Rusticoclytus Vives, 1977)
 Вид Xylotrechus pantherinus Savenius, 1825
 Вид Xylotrechus rusticus Linnaeus, 1758
 Вид Xylotrechus capricornis Gebler, 1830
 Вид Xylotrechus arvicola Olivier, 1795
 Вид Xylotrechus antilope Schönherr, 1817 ssp. antilope (Schönherr, 1817)
 Рід Cyrtoclytus Ganglbauer, 1881
 Вид Cyrtoclytus capra Germar, 1824
 Рід Clytus Laicharting, 1784
 Вид Clytus arietis Linnaeus, 1758 ssp. arietis Linnaeus, 1758
 Вид Clytus lama Mulsant, 1847
 Вид Clytus ramni Germar, 1817 ssp. temesiensis Germar, 1817
Триба Trachyderini Dupont, 1836 (Purpuricenini (Thomson) Fairmaire, 1864)
 Рід Purpuricenus Dejean, 1821
 Вид Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)

Підродина Lamiinae 

Триба Mesosini Thomson, 1860
 Рід Mesosa Latreille, 1829
Subgenus MESOSA Latreille, 1829
Вид Mesosa curculionoides Linnaeus, 1758
Subgenus APHELOCNEMIA Stephens, 1831 (Aplocnemia Stephens, 1831)
Вид Mesosa nebulosa Fabricius, 1781
Триба Lamiini Latreille, 1825 (Monochamini (Thomson) Aurivillius, 1921)
 Рід Monochamus Dejean, 1821
Вид Monochamus sartor Fabricius, 1787
Вид Monochamus sutor Linnaeus, 1758
Вид Monochamus galloprovincialis ssp. pistor Germar, 1818
Вид Monochamus saltuarius Gebler, 1830
 Рід Lamia Fabricius, 1775
Вид Lamia textor Linnaeus, 1758
 Рід Morimus Brullé, 1832
Вид Morimus funereus Mulsant, 1863
Tribus Dorcadiini Latreille, 1825
 Рід Dorcadion Dalman, 1817
Subgenus CARINATODORCADION Breuning, 1943 (Dorcadodium Gistel, 1856)
Вид Dorcadion aethiops Scopoli, 1763
Вид Dorcadion fulvum Scopoli, 1763 ssp. fulvum (Scopoli, 1763)
Subgenus PEDESTREDORCADION Breuning, 1943
Вид Dorcadion holosericeum Krynicki, 1832
Вид Dorcadion equestre (Laxmann, 1770) ssp. equestre (Laxmann, 1770)
Триба Apodasyini Lacordaire, 1872 
 Рід Anaesthetis Dejean, 1835
Вид Anaesthetis testacea Fabricius, 1781
 Рід Stenidea Mulsant, 1842 
Вид Stenidea genei Aragona, 1830 ssp. genei (Aragona, 1830)
Триба Desmiphorini Thomson, 1860
 Рід Oplosia Mulsant, 1863
Вид Oplosia fennica (Paykull, 1800)
Триба Pogonocherini Mulsant, 1839
 Рід Pogonocherus Dejean, 1821 (Eupogonocherus Linsley, 1935)
Subgenus POGONOCHERUS Dejean, 1821
Вид Pogonocherus hispidus Linnaeus, 1758
Вид Pogonocherus hispidulus Piller et Mitterpacher, 1783
Subgenus PITYPHILUS Mulsant, 1863
Вид Pogonocherus fasciculatus De Geer, 1775 ssp. fasciculatus (Degeer, 1775)
Вид Pogonocherus ovatus Goeze, 1777
Триба Acanthoderini Thomson, 1860
 Рід Aegomorphus Haldeman, 1847
Вид Acanthoderes clavipes Schrank, 1781
Триба Acanthocinini Blanchard, 1845
 Рід Acanthocinus Dejean, 1821
Вид Acanthocinus aedilis Linnaeus, 1758
Вид Acanthocinus reticulatus Razoumowsky, 1789
Вид Acanthocinus griseus Fabricius, 1792 ssp. griseus (Fabricius, 1792)
 Рід Leiopus Audinet-Serville, 1835
Вид Leiopus nebulosus ssp. nebulosus Linnaeus, 1758
 Рід Exocentrus Dejean, 1835
Вид Exocentrus adspresus Mulsant, 1846
Вид Exocentrus lusitanus Linnaeus, 1767
Триба Agapanthiini Mulsant, 1839
 Рід Agapanthia Audinet-Serville, 1935
Subgenus AGAPANTHIA Audinet-Serville, 1935
Вид Agapanthia villosoviridescens De Geer, 1775
Вид Agapanthia cardui Linnaeus, 1767 ssp. cardui (Linnaeus, 1767)
Триба Tetraopini Thomson, 1860
 Рід Tetrops Stephens, 1829 not Kirby, 1826 (Tetraopes Dalman, 1917)
Вид Tetrops praeusta Linnaeus, 1758
Триба Saperdini Mulsant, 1839
 Рід Saperda Fabricius, 1775
Subgenus ANAEREA Mulsant, 1839
Вид Saperda carcharias Linnaeus, 1758
Вид Saperda similis Laicharting, 1784
Subgenus SAPERDA Fabricius, 1775
Вид Saperda scalaris Linnaeus, 1758 ssp. scalaris (Linnaeus, 1758)
Вид Saperda perforata Pallas, 1773
Subgenus COMPSIDIA Mulsant, 1839
Вид Saperda populnea Linnaeus, 1758 ssp. populnea Linnaeus, 1758
 Рід Menesia Dejean, 1835
Вид Menesia bipunctata Zoubkoff, 1829
 Рід Stenostola Mulsant, 1839
Вид Stenostola dubia Laicharting, 1884
Вид Stenostola ferrea Schrank, 1776 ssp. ferrea Schrank, 1776 
Триба Phytoecini Pascoe, 1864
 Рід Oberea Dejean, 1835
Subgenus OBEREA Dejean, 1835
Вид Oberea pupilatta Gyllenhal, 1817
Вид Oberea linearis Linnaeus, 1758
Вид Oberea oculata Linnaeus, 1758
Subgenus AMAUROSTOMA Müller, 1906
Вид Oberea erythrocephala Schrank, 1776 ssp. erythrocephala (Schrank, 1776)
 Рід Phytoecia Dejean, 1835
Subgenus PILEMIA Fairmaire, 1863
Вид Phytoecia tigrina Mulsant, 1851
Subgenus MUSARIA Thomson, 1864
Вид Phytoecia affinis ssp afinnis Harrer, 1784
Subgenus PHYTOECIA Dejean, 1835
Вид Phytoecia nigricornis Fabricius, 1781
Вид Phytoecia virgula Charpentier, 1825
Вид Phytoecia pustulata Schrank, 1776 ssp. pustulata (Schrank, 1776)
Вид Phytoecia icterica Schaller, 1783
Вид Phytoecia cylindrica Linnaeus, 1758
Subgenus OPSILIA Mulsant, 1863
Вид Phytoecia coerulescens Scopoli, 1763 ssp. coerulescens (Scopoli, 1763)
Вид Phytoecia uncinata Redtenbacher, 1842
Вид Phytoecia molibdaena Dalman, 1817

Література 
 Бартенев А.Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1-2. — с. 24-43
 Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. — М. «Высшая школа». — 1980. — 416 с.;
 Воронцов А. И. Лесная энтомология. — М. — 1975. — 205 с.;
 Данилевский М. Л. Морфо-экологические закономерности эволюции личинок жуков-дровосеков // Автореф. дисс… канд. биол. наук: 03.00.09. — М., 1976. — 17 с.;
 Долин В. Г., Панфилов Д. В., Пономаренко А. Г., Притыкина Л. Н. Ископаемые насекомые мезозоя. — Киев: «Наукова думка», 1980. — 136 с.;
 Жирак Р. М., Пушкар В. С., Заморока А.М. Матеріали до вивчення ентомофауни північно-східної частини Івано-Франківської області // матеріали науково-практичної конференції «Природничі науки на межі століть» — Ніжин, 2004. — с. 36-37;
 Жирак Р. М., Пушкар В. С., Заморока А. М., Парпан В.І. Доповнення до фауни деяких таксонів комах північно-східної частини Івано-Франківської області // IV Міжнародна наукова конференція «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» — Донецьк, 2005. — с. 50-51;
 Загайкевич І.К. До вивчення вусачів (Cerambycidae) Станіславської обл. // Проблеми ентомології на Україні. — К.: Вид-во АН УРСР, 1959. — с. 45-47;
 Загайкевич І.К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Заморока А.М. Висотно-домінантний розподіл фауни жуків-вусачів на північно-східному меґасхилі Українських Карпат та південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи // Вісн. Прикарпатського у-ту, серія біол. № 3 — Івано-Франківськ, 2003. — с. 112—127;
 Заморока А.М. Зоогеографічна характеристика вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) гірського масиву Ґорґан (Українські Карпати) // мат. наук. конф. — Дніпропетровськ, 2005. — с. 103—104;
 Заморока А.М. Вплив комплексного висотного градієнту на формування домінантних форм жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) на північно-східному макросхилі Українських Карпат та Передкарпатті // ІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». — Львів, 2006. — с. 251—252;
 Заморока А.М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // мат. конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». — Івано-Франківськ, 2007. — с. 131—132;
 Исаев А. С. Динамика численности большого черного усача и меры борьбы с ним в пихтовых лесах Красноярского края // Проблемы защиты таежных лесов. — Красноярск, 1971. — с. 60-64;
 Пушкар В. С., Заморока А.М., Жирак Р. М. Доповнення щодо фауністики та хорології деяких таксонів комах на північно-східних територіях Івано-Франківської області // тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу». — Кривий Ріг, 2006. — с. 44-46;
 Lazorko W. Die Koleopterologische Fauna des Berges «Jayce Perehinske» und der Umgebung (Ukraine, Karpaten — Gorgany Kette) // Proc. of Shevchenko Scient. Soc. math. phys. and med. section. — 1953. — p. 24-28;
 Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae. — Leopoli, 1884. — S. 1-43;
 Nowicki M. Verzeichniss galizischer Käfer // Beitrage zur Insektenfauna Galiziens. — Krakow, 1873. — S. 7-52.

Див. також 
 Вусачі
 Дистениїди
 Веспериди
 Оксипельтиди
 Церамбікоїдні

Вусачі
Списки комах України
Списки твердокрилих